Francesco Cavalera – generale e aviatore italiano
Igor Cavalera – batterista brasiliano
Max Cavalera – cantante e chitarrista brasiliano
Nadia Cavalera – poetessa, giornalista e scrittrice italiana